«Обезьянки» — советский рисованный мультсериал, снятый киностудии Союзмультфильм режиссёром Леонидом Шварцманом по сценарию известного детского писателя Григория Остера. Центральная песня («В каждом маленьком ребёнке…») записана группой «Машина времени» с солисткой Оксаной Шабиной. Музыку к сериалу написал клавишник группы Александр Зайцев.

Сериал рассказывает о приключениях пятерых детёнышей обезьяны, которые живут со своей мамой в зоопарке. Детёныши отличаются фантастической энергией, склонностью к авантюризму и наивностью, маме приходится исправлять их шалости и спасать их от неприятностей.

Мультфильм появился в результате многолетнего знакомства и сотрудничества Л. Шварцмана и Г. Остера.
Сериал пользовался популярностью на протяжении 1980-х годов.

Всего было создано 7 серий, выпускавшихся на протяжении 14 лет (с 1983 по 1997 год). Их список представлен ниже:

 Гирлянда из малышей (1983)
 Осторожно, обезьянки! (1984)
 Обезьянки и грабители (1985)
 Как обезьянки обедали (1987)
 Обезьянки, вперёд! (1993)
 Обезьянки в опере (1995)
 Обезьянки. Скорая помощь (1997)

Список серий

«Гирлянда из малышей» (1983) 
1 фильм. В зоопарк приходит группа воспитанников детского сада, каждый из них держится рукой за верёвку. Обезьянки внедряются в неё, смешавшись с детьми, и начинают шалить. В этом фильме их участие только второстепенное.

«Осторожно, обезьянки!» (1984) 
2 фильм. Сначала Обезьянки играют в непосредственном месте их обитания, то есть в клетке в зоопарке. Но потом они тайком сбегают в город, чтобы помогать людям.

«Обезьянки и грабители» (1985) 
3 фильм. Обезьянки снова шалят в Зоопарке, но неожиданно видят, как двое грабителей врываются в кондитерскую. Угрожая пистолетами продавцу, они собирают в большой мешок разные сладости. Обезьянки не могли смотреть равнодушно и потихоньку забрались к ним в машину. Мама в панике угоняет милицейский мотоцикл и бросается за ними вдогонку.

«Как обезьянки обедали» (1987) 
4 фильм. Рассказ о загородной поездке обезьянок и их встрече с семьёй людей, в которой дочка капризничает и не хочет есть. При виде поедающих её обед обезьянок у дочки просыпается аппетит.

«Обезьянки, вперёд!» (1993) 
5 фильм. Разнообразные приключения обезьянок, которые тушат пожар, помогают футболистам, и всё это делают с разрушениями и наивными ошибками.

«Обезьянки в опере» (1995) 
6 фильм. Тигр пригласил Маму в театр на «Отелло» Шекспира. В результате шалостей обезьянок актриса, игравшая Дездемону, сбежала. Режиссёр просит Маму занять её место. Но когда обезьянки видят мавра, душащего их Маму, они атакуют ни в чём не повинного актёра.

«Обезьянки. Скорая помощь» (1997) 
7 фильм. Самая маленькая обезьянка притворяется больной. Когда приезжает скорая помощь, обезьянки угоняют её машину и с её помощью помогают предотвратить ограбление банка, а также попутно совершают много других полезных и не очень дел.

Создатели

Литература 
  . Книга о Леониде Шварцмане и о созданных им мультфильмах
 Вышел в свет альбом Леонида Шварцмана

Примечания

Ссылки 
 

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы 1983 года
Мультфильмы по сценариям Григория Остера

Вымышленные обезьяны
Рисованные мультфильмы СССР
Мультсериалы СССР
Мультсериалы студии «Союзмультфильм»